Велика Бршљаница је насељено мјесто у саставу града Гарешнице, у Бјеловарско-билогорској жупанији, Република Хрватска.

Географија 
Велика Бршљаница се налази око 7,5 км западно од Гарешнице.

Становништво 
Према попису становништва из 2011. године, насеље Велика Бршљаница је имало 228 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Велика Бршљаница је имало 278 становника, следећег националног састава:

Извори

Спољашње везе 
 Викимапија: Велика Бршљаница

Гарешница
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Бјеловарско-билогорској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској